Plaats in Indonesië
 Karangrau (Banyumas), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Karangrau (Sokaraja), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java